est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcynes :
 propargyldipropylamine, numéro CAS 
 1-diéthylamino-2-pentyne, numéro CAS 
 N,N-diisopropyl-2-propyn-1-amine, numéro CAS 

 Nitriles :
 nonanenitrile ou cyanure de n-octyle, numéro CAS 
 2-méthyloctanenitrile,  numéro CAS 
 7-méthyloctanenitrile ou isononanonitrile,  numéro CAS 
 2,2-bis(isopropyl)propionitrile, numéro CAS 
 réactif de Walborsky ou 2-isocyano-2,4,4-triméthylpentane, numéro CAS 

 Azaspirodécanes :
 1-azaspiro[4.5]décane, numéro CAS 
 2-azaspiro[4.5]décane, numéro CAS 
 6-azaspiro[4.5]décane, numéro CAS 
 7-azaspiro[4.5]décane, numéro CAS 
 8-azaspiro[4.5]décane ou azaspirodécane, numéro CAS 

 Dérivés azotés de la décaline
 décahydroquinoléine ou perhydroquinoléine, numéro CAS 
 décahydroisoquinoléine ou perhydroisoquinoléine, numéro CAS 
 quinolizidine''', numéro CAS